Bouton kan som auktorsförkortning betyda:

 Niels Bouton
 Louis Bouton

Robotskapade auktorsförkortningar